functie (positie), een positie (verzameling van taken, rechten en plichten) binnen een organisatie
 functieomschrijving, een weergave van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor een bepaalde functie
 functie (taak), een taak of doel van iets
 functie (sociologie), de invloed van een sociaal fenomeen op andere fenomenen
 functie van natuur, ecosysteemdienst
 functie (biologie) van structuren (organismen, organen, cellen): processen waar de structuren in aantoonbare mate aan bijdragen
 fysiologie, bestudeerd de werking van de te onderscheiden structuren (organismen, organen, cellen,...)
 functie (psychologie), een taak of doel van een gedrag
 functieleer, bestudeerd de werking van de hersenen of mechanismen die in een gedrag een rol spelen
 functie (techniek), de taak van een technisch (deel-)systeem
 functie (wiskunde), een regel (relatie) die ten hoogste één uitvoer toekent aan elke invoer (ook striktere definities zijn in omloop)
een subprogramma (informatica)
een subprogramma dat een waarde oplevert
een subprogramma dat geen neveneffecten heeft (zie functioneel programmeren)
Functionele harmonie, de functie van akkoorden in een toonsoort

Zie ook 
Doel
Instructie
Rol